Ге́рман Вáрден Лэй (англ. Herman Warden Lay; 6 марта 1909, Шарлотт, Северная Каролина — 6 декабря 1982, Даллас, Техас, США) — американский предприниматель, производитель чипсов, основатель компании Lay’s.

Лэй основал компанию HW Lay Co. Inc, которая теперь является частью корпораций Frito-Lay, дочерней компаний PepsiCo.

Биография 
Лэй родился 6 марта 1909 года в Шарлотте, Северная Каролина. Его отец, Джесси Н. Лэй, работал в International Harvester, сначала бухгалтером в Шарлотте, а затем коммерческим продавцом в Колумбии (Южная Каролина), куда семья переехала. В 1920 году они переехали в Гринвилл. В 1922 году его мать умерла от рака, а отец снова женился. Затем он два года учился в  на спортивную стипендию, но так и не окончил его.

Карьера 
Начал свою карьеру в Sunshine Biscuits и был уволен из-за Великой депрессии. затем он работал коммивояжером для Barett Food Company, когда он принёс чипсы клиентам в своем Ford Model A. Его территория со временем расширялась и его доходы начали расти. В 1932 году он занял 100 долларов США и основал H. W. Lay Distributing Company, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, дистрибьютор компании Barrett Food Products Company, и начала нанимать сотрудников. Он торговал картофельными чипсами от Атланты до Нашвилла, штат Теннесси. К 1937 году у него было 25 сотрудников, и он начал производить свою собственную линию закусок. Компания H. W. Lay & Company объединилась с компанией Frito в сентябре 1961 года, создав крупнейшую в США компанию по продаже закусок — Frito-Lay Corporation. В 1965 году Герман Лэй (Председатель и главный исполнительный директор Frito-Lay) и Дональд М. Кендалл (Президент и главный исполнительный директор Pepsi-Cola) объединили две компании и образовали PepsiCo Inc..

Будучи филантропом, он помог основать Ассоциацию частного предпринимательского образования (англ. Association of Private Enterprise Education).

Личная жизнь 
Лэй женился на Саре Амелии «Мими» Харпер (англ. Sarah Amelia «Mimi» Harper), и имел четверо детей. Его покойный сын, Герман Уорден Лэй-младший, был соучредителем далласской компании по розливу пива Pepsi и 7 Up в Мексике.

Наследие 
В Торговой палате США есть комната, названная в его честь. Его альма-матер, Университет Фурмана, предлагает стипендию на его имя. В его честь назван Центр физической активности Университета имени Фурмана Германа Вардена Лея. В его честь назван декоративный сад «Лэй» в Далласском дендрарии и ботаническом саду.

В 1975 году Лэй получил премию «Золотая тарелка» американской академии достижений.

Примечания 

Предприниматели США
Выпускники Фурманского университета